Glaucosphaera Korshikov, 1930 est un genre d’algues rouges, 
 Glaucosphaera Maulik, 1926 est un genre d’Insectes.